Le soin est étymologiquement le fait de songer à quelqu'un, et peut notamment faire référence :
 en médecine :
 aux soins de santé
 aux soins infirmiers
 aux soins fondamentaux
 aux soins de support
 aux soins palliatifs
 aux soins dentaires

 en anglais,  :
 au concept du Caring utilisé dans les soins infirmiers
 au concept d'éthique de la sollicitude utilisé en sciences sociales

 In extenso :
 à la cosmétique
 au

Toponymes 
Soin, une commune rurale du Burkina Faso